Alaküla může být:

vesnice v Estonsku

 Alaküla (Haaslava) – vesnice v obci Haaslava v kraji Tartumaa
 Alaküla (Lihula) – vesnice v obci Lihula v kraji Läänemaa
 Alaküla (Märjamaa) – vesnice v obci Märjamaa v kraji Raplamaa
 estonská varianta setuckého jména vesnice Alakülä v obci Sõmerpalu v kraji Võrumaa
 jiné označení vesnice Logina v obci Vastse-Kuuste v kraji Põlvamaa
 jiné označení vesnice Olehkova v obci Meremäe v kraji Võrumaa
 jiné označení vesnice Ala v obci Pühalepa v kraji Hiiumaa 

příjmení

 Allan Alaküla (*1968), estonský publicista